Tergeste steht für:

 (478) Tergeste: ein Asteroid des Hauptgürtels
 antiker Name der Stadt Triest